Chimborazo, province d'Équateur ;
 Chimborazo, volcan d'Équateur ;
 (30797) Chimborazo, un astéroïde.